Online e offline
Offline (álbum) - da banda Guano Apes
Banda Offline -  grupo musical brasileiro

Desambiguação